Slovo Karlov se vyskytuje jako místní jméno. 
obce
 1. Karlov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 2. Velký Karlov – obec v okrese Znojmo

části obcí
 5. Karlov (Bohušov) – část obce Bohušov v okrese Bruntál
 6. Karlov (Josefův Důl) – část obce Josefův Důl v okrese Jablonec nad Nisou
 7. Karlov (Kutná Hora) – část okresního města Kutná Hora
 8. Karlov (Lomnice nad Popelkou) – vesnická památková rezervace v centru města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 9. Karlov (Paseka) – část obce Paseka v okrese Olomouc
 10. Karlov (Plzeň) – lokalita v Plzni – Jižním Předměstí
 11. Karlov (Praha) – část Prahy, Nového Města
 12. Karlov (Roztoky) – vesnice v jižní části katastrálního území Roztoky u Křivoklátu obce Roztoky v okrese Rakovník
 13. Karlov (Smetanova Lhota) – část obce Smetanova Lhota v okrese Písek
 14. Karlov (Spálené Poříčí) – část obce Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih
 15. Karlov (Stará Paka) – část obce Stará Paka v okrese Jičín
 16. Karlov-Nepomuk – část obce Dražíč v okrese Písek
 17. Karlov pod Ještědem (Liberec XXXV) – část města Liberec v okrese Liberec
 18. Karlov pod Pradědem – část obce Malá Morávka v okrese Bruntál
 19. Karlov t. Doubrava – část obce Vidice v okrese Kutná Hora
 20. Moravský Karlov – část obce Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí

zámek
 21. Karlov (zámek) – u Hartmanic v okrese Klatovy

chráněné území
 22. Karlov (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Znojmo

vrchol
 23. Karlov (Švihovská vrchovina) (539,9 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jižně od Karlova v okrese Plzeň-jih

rybníky
 24. Malý Karlov – rybník u osady Nová Ves v okrese Ústí nad Orlicí
 25. Velký Karlov – rybník u osady Nová Ves v okrese Ústí nad Orlicí

Podobné názvy 
 Karlovo – město v Bulharsku
 Karlova

Externí odkazy